Бар-сюр-Об () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Арси-сюр-Об. INSEE код кантона — 1003. Бар-сюр-Об полностью находится в округе Бар-сюр-Об. В 2015 году размер кантона был увеличен с 23 коммун до 48.

История 
Кантон Бар-сюр-Об был создан в 1801 году. До реформы 2015 года в кантон входило 23 коммуны. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Бар-сюр-Об присоединили 4 коммуны кантона Вандёвр-сюр-Барс, 21 коммуну кантона Сулен-Дюи.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 25 коммун, а население соответственно возросло до 14 480 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Бар-сюр-Об баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 52,40 %). Филипп Даллемань и Мари-Ноэль Риголло были избраны с поддержкой 50,58 % на 2015—2021 годы.

Примечания 

Кантоны департамента Об